Кро́шнозеро () — старинное карельское село, административный центр Крошнозерского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Расположено на юго-восточном берегу озера Крошнозеро в 76 км от Петрозаводска. Находится на автотрассе  (Пряжа — Леметти).

В селе действует крупное рыбное хозяйство по искусственному выращиванию форели. Рыбозавод был открыт в 1970 г..

В 400 метрах к востоку от села, у дороги Крошнозеро—Пряжа распологается гидрологический памятник природы регионального значения Крошнозерский родник — самый крупный и устойчивый источник высококачественной питьевой воды в Карелии.

История 
Впервые упоминается в писцовой книге в 1563 году в составе Обонежской пятины Новгородской феодальной республики.

Во время Великой Отечественной войны на территории Крошнозера располагался концлагерь советских военнопленных.

В 1987 г. на территории Крошнозера открыт мемориал погибшим в Великой Отечественной войны воинам.

Население

Улицы села 
 пер. Дорожный
 ул. Заводская
 ул. Магистральная
 ул. Родниковая
 ул. Советская
 пер. Совхозный
 ул. Центральная
 ул. Школьная
 пер. Школьный

См. также 
 Крошнозерское общество

Примечания

Ссылки 
  Крошнозерское сельское поселение
 Состав поселений Пряжинского района
 День села Крошнозеро
 Карелия официальная
 Сайт Крошнозерской школы
 Садки на Крошнозере

Населённые пункты Пряжинского района